Vuurgevecht bij de O.K. Corral, een vuurgevecht in de VS dat plaatsvond op 26 oktober 1881
 Gunfight at the O.K. Corral (film), een Amerikaanse western uit 1957 onder regie van John Sturges
 O.K. Corral (Lucky Luke), een stripverhaal van Lucky Luke